Twice Rescued – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller 
Twice Rescued – cortometraggio del 1915 diretto da Theodore Marston